Персиваль Гай Танмер (, 1 декабря 1948 года, Фриксбург — 22 июня 1999 года, Йоханнесбург) — южноафриканский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Биография 
Гонщик-любитель, стартовавший в гонках кузовных автомобилей вместе со своим братом Дереком. В 1973 году перешёл в автогонки формул, участвовал в гонках на автомобиле «Марч-722». В 1975 году соревновался в южноафриканском чемпионате «Формулы-1», одержал победу на этапе в Килларни, стартовал в Европе в гонке «1000 километров Монцы», а также принял участие в Гран-при ЮАР чемпионата мира «Формулы-1» в составе местной команды «Тим Ганстон», занял 11 место на финише гонки. В следующем году перешёл в «Формулу-Атлантик», где стартовал на автомобиле «Шеврон-B34». Умер в 1999 году от травм, полученных в дорожной мотоциклетной аварии.

Результаты гонок в Формуле-1

Ссылки 
 

Родившиеся 1 декабря
Родившиеся в 1948 году
Умершие 22 июня
Умершие в 1999 году
Автогонщики ЮАР
Пилоты Формулы-1 из ЮАР
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков